Robert Bacon (1860–1919) – amerykański polityk, sekretarz stanu
 Robert L. Bacon (1884–1938) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku